Hochbrücke steht für:

 die Brückenbauform Hochbrücke

Hochbrücke ist Namensbestandteil folgender Brücken:

 Hochbrücke (Baden)
 Hochbrücke Brunsbüttel
 Hochbrücke Freimann
 Grünentaler Hochbrücke
 Hochbrücke Hochdonn
 Hochbrücke Hohenhörn
 Levensauer Hochbrücken
 Lingenauer Hochbrücke
 Hochbrücke (München)
 Rader Hochbrücke
 Rendsburger Hochbrücke
 Hochbrücke Wismar
 Holtenauer Hochbrücken
 Hochbrücke (Dingolfing)

Siehe auch:
 Hochbrück, Stadtteil von Garching bei München